Омахо има више значења:
 Омахо (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Омахо (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Омахо (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Омахо (Небраска), је највећи град у америчкој савезној држави Небраска